

Населені пункти та їхні частини
 Рачкі — гміна в Сувальському повіті Підляського воєводства
 Рачкі — село в гміні Сарнакі Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Рачкі — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Рачкі — частина села Роздражев у гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Рачкі — колонія в гміні Ґрифіно Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Рачки

Примітки